Andrónico I puede referirse a:

 Andrónico I Comneno (1183–1185), emperador bizantino.
 Andrónico I de Trebisonda (1222–1235), Emperador de Trebisonda.